Нялингъя — название рек в Ханты-Мансийском автономном округе:

Нялингъя (приток Оурья)
Нялингъя (приток Хулалынья)
Нялингъя (приток Северной Сосьвы)